Fabio Mancini (pilota) – pilota automobilistico italiano